Пополжани или Попължани може да се отнася за:

 Пополжани, село в община Кичево, Република Македония;
 Попължани, на гръцки Папаянис, село в дем Лерин, Гърция.